Чемпионат мира по дзюдо 1984 года проходил с 10 по 11 ноября 1984 года в Вене (Австрия). Это был 3-й чемпионат мира по дзюдо среди женщин (до 1980 года чемпионаты проходили только среди мужчин по нечётным годам; с 1980 года по чётным годам стали проходить чемпионаты мира среди женщин; с 1987 года чемпионаты среди мужчин и женщин были объединены).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте judoinside.com

Международные спортивные соревнования в Вене
Международные соревнования по дзюдо в Австрии
Ноябрь 1984 года
Чемпионаты мира в Австрии